Wenona ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wenona (Georgia)
 Wenona (Illinois)
 Wenona (Maryland)
 Wenona (North Carolina)

Siehe auch:
 Winona